Евсевий (Eusebius; Eusebios; Εὐσέβιος, eusébios) може да се отнася за:

 Римския папа Евсевий
 Евсевий Кесарийски, ариански епископ, смятан за „баща“ на църковната история
 Евсевий Никомидийски, ариански епископ, с изключително влияние върху император Константин I Велики
 Евсевий (консул 347 г.)
 Евсевий (консул 359 г.)
 Евсевий (историк), края на 3 век
 Евсевий Миндски, философ средата на 4 век